Rostollan ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Rostollan (1936–2020), französischer Radrennfahrer
 Thomas Rostollan (* 1986), französischer Straßenradrennfahrer